Julius Wolff kan syfta på bland andra:

 Julius Wolff (1834–1910), tysk skriftställare
 Julius Wolff (1836–1902), tysk kirurg

Se även 
 Julius Wolf